Prairie Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Prairie Grove (Arkansas)
Prairie Grove (Illinois)